Bruno de Colônia (m. 1101) — fundador da Ordem dos Cartuxos, é geralmente o "São Bruno" nos países lusófonos.
 Bruno de Würzburg (m. 1045) — príncipe-bispo de Würzburg e arquichanceler imperial na Itália
 Bruno de Querfurt (m. 1009) —  mártir e "apóstolo dos prussianos"
 Bruno de Segni (m. 1123) — bispo e abade italiano

Ver também 

Desambiguações de antropônimos